Dapan Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dapan Shan (ö i Kina, lat 30,80, long 122,76), Zhejiang, 
 Dapan Shan (berg i Kina, lat 28,99, long 120,53), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar